Le habe ou haoussa, une langue africaine parlée en Afrique de l’Ouest.
 (1916-2001), malacologiste japonais.